Cesare Scoccimarro – architetto italiano
 Fabio Scoccimarro – politico, imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Giovanna Scoccimarro – judoka tedesca
 Mauro Scoccimarro – politico e partigiano italiano